Kłodawa, comune del Voivodato della Grande Polonia
 Kłodawa, comune del Voivodato di Lubusz